Armand I de Rohan-Soubise – cardinale e politico francese
 Armand II de Rohan-Soubise – vescovo cattolico e cardinale francese
 Beniamino di Rohan-Soubise – condottiero e leader ugonotto francese
 Carlo di Rohan-Soubise – nobile e condottiero francese
 Carlotta di Rohan-Soubise – nobile francese 
 Hercule Mériadec de Rohan-Soubise – nobile francese
 Victoire Armande Josèphe de Rohan-Soubise – aristocratica francese